Jesreel bezeichnet:

 eine Ebene in Nordisrael zwischen den Bergen Galiläas und Samarias, siehe Jesreelebene
 eine antike jüdische Festung und Siedlung, heute archäologische Fundstätte am östlichen Rand der Jesreelebene, siehe Jesreel (Stadt)
 einen Kibbuz in der Jesreelebene, siehe Jizre'el